Vrbovac je lahko:
 Vrbovac, Odžak (Bosna in Hercegovina)
 Vrbovac, Daruvar (Hrvaška)
Vrbovac, Blace (Srbija)
 Vrbovac, Boljevac (Srbija)
 Vrbovac, Smederevo (Srbija)
 Vrbovac, Sokobanja (Srbija)